Miejscowości w USA:
 Burton – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Genesee
 Burton – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Keya Paha
 Burton – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Geauga
 Burton – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Beaufort
 Burton – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Washington
Gminy w USA:
 Burton (ang. Burton Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Adams
 Burton (ang. Burton Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McHenry
 Burton (ang. Burton Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Yellow Medicine
 Burton (ang. Burton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Howard
 Burton (ang. Burton Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Geauga
W Wielkiej Brytanii:
 Burton – miejscowość w Christchurch, w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Burton (Duddon and Burton) – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Burton – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Burton (Little Neston and Burton) – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Burton – miejscowość w Mere, w hrabstwie Wiltshire (Anglia)
 Burton – miejscowość w Nettleton, w hrabstwie Wiltshire (Anglia)
 Burton – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Burton – miejscowość w East Coker, w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Burton – civil parish w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Burton – miejscowość w West Dorset, w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Burton – miejscowość w East Coker, w hrabstwie Somerset (Anglia) 
 Burton-in-Kendal – miejscowość w hrabstwie Kumbrii (Anglia)
 Burton in Lonsdale – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Burton on the Wolds – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia)
 Burton upon Stather – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia) 
 Burton upon Trent – miasto w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Burton Agnes – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia) 
 Burton Bradstock – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Burton Corner – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia) 
 Burton Dassett – miejscowość w hrabstwie Warwickhsire (Anglia) 
 Burton End 
 Burton Fleming – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)  
 Burton Green – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)
 Burton Hastings – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia) 
 Burton Joyce – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia) 
 Burton Latimer – miasto w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)  
 Burton Lazars – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia) 
 Burton Leonard – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia) 
 Burton Manor – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)  
 Burton Overy – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia) 
 Burton Pedwardine – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia) 
 Burton Pidsea – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia) 
 Burton Salmon – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia) 
 Burton Stather – miejscowość w North Lincolnshire, w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)  
 Burton Westwood – miejscowość w Shropshire (dystrykt), w hrabstwie Shropshire (Anglia)  
 Burton-le-Coggles – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia) 
 Burtonwood – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia) 
Osoby:
 Cliff Burton – amerykański muzyk
 Harry Burton – angielski egiptolog i fotograf
 Hilarie Burton – amerykańska aktorka
 Jake Burton Carpenter – amerykański snowboardzista, założyciel Burton Snowboards
 Richard Francis Burton – brytyjski podróżnik
 Tim Burton – amerykański reżyser, scenarzysta i producent